SV Zulte Waregem, een voetbalclub uit België 
SVZW Wierden, een voetbalvereniging uit Nederland